Morgan County er navnet på 11 counties i USA, 9 af dem er opkaldt efter Daniel Morgan
 Morgan County, Alabama
 Morgan County, Colorado (opkaldt efter Colonel Christopher A. Morgan)
 Morgan County, Georgia
 Morgan County, Illinois
 Morgan County, Indiana
 Morgan County, Kentucky
 Morgan County, Missouri
 Morgan County, Ohio
 Morgan County, Tennessee
 Morgan County, Utah (opkaldt efter Jedediah Morgan Grant, far til Heber J. Grant)
 Morgan County, West Virginia